Ham-Kam (Hamarkameratene) ist ein Fußballverein aus Hamar, Norwegen. Der Klub wurde am 10. August 1918 unter dem Namen Freidig gegründet. Heimstätte ist das Briskeby Stadion in Hamar mit einer Kapazität von 7.800 Plätzen. Die Mannschaft spielt in grün-weißen Dressen.

Die bislang beste Platzierung in der 1. Division, der höchsten norwegischen Liga, war der dritte Platz 1970. Im norwegischen Pokalbewerb kam man bisher nicht über das Semifinale hinaus, das zuletzt 1989 erreicht wurde.

Geschichte 
Nach der Saison 1995 musste der Klub in die zweite Spielklasse absteigen. Mit dem neuen Trainer Ståle Solbakken konnte 2003 nach sieben Jahren in der 2. und 3. Klasse der Gewinn der Adeccoliga, der zweithöchsten Spielklasse, und somit der Wiederaufstieg in die oberste Liga gefeiert werden. In der Saison 2004 waren die Grün-Weißen daher wieder in der Tippeliga vertreten, und obwohl der Klub im Vergleich zu den anderen Mannschaften nur über geringe finanzielle Mittel verfügte, konnte dennoch überraschenderweise der fünfte Platz erreicht werden. Die Saison 2006 beendete der Klub als Vorletzter und musste somit wieder absteigen. In der Saison 2007 schaffte Ham-Kam den sofortigen Wiederaufstieg in die Tippeliga, musste diese aber nach nur einem Jahr wieder in die Adeccoliga verlassen. Die Saison 2014 endete nicht nur mit dem sportlichen Abstieg in die 2. Division, sondern auch mit dem Lizenzentzug aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse.

Erfolge 
 Norwegische Meisterschaft: 3. Platz 1970
 Norwegischer Pokalbewerb: Halbfinale 1969, 1970, 1971, 1973, 1987 und 1989

Statistik 
 Rekordspieler: Cato Erstad, 506 Spiele
 Rekordtorschütze: Knut Eriksen, 360 Tore in 320 Spielen

Platzierungen

Spieler und Trainer 
Spieler und Trainer sind in der :Kategorie:Person (Ham-Kam) zu finden.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Briskeby Stadion – Nordic Stadiums

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein